Die Dreiband-Europameisterschaft 1997 war das 54. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 11. bis 13. April 1997 in Bad Mondorf statt. Es war nach 1986 die zweite Dreiband-EM in Luxemburg.

Geschichte 
Luxemburg übernahm kurzfristig die Ausrichtung der 54. Europameisterschaft im Dreiband. Geplant war die Meisterschaft ursprünglich in Griechenland. Der Hauptsponsor sollte eine Tabakfirma sein. In den Statuten der CEB steht aber das Zigaretten- und Tabakfirmen nicht als Sponsor von Europameisterschaften zugelassen sind. Somit war die EM für die Griechen nicht finanzierbar. Wie schon 1986 war das Casino 2000 in Bad Mondorf ein perfekter Gastgeber. Sieger wurde der überragende Spanier Daniel Sánchez, der alle Turnierbestleistungen erzielte. Im Finale gegen den Überraschungsmann des Turniers Jean-Christophe Roux siegte er glatt mit 3:0 Sätzen. Roux schaltete in der ersten Runde nach hartem Kampf den Titelverteidiger Jozef Philipoom aus und steigerte sich von Spiel zu Spiel. Im Finale war er aber chancenlos. Martin Horn aus Essen konnte seinen Vorjahreserfolg gegen Sánchez nicht wiederholen und verlor gegen ihn im Viertelfinale mit 2:3. Horn wurde am Ende guter Fünfter.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Bad Mondorf